IIHF Verdensmesterskabet 2022 var det 86. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF.

VM

Værtsland 

IIHF havde modtaget to ansøgninger om værtskabet for VM i 2021 – en fra Finland og en fælles ansøgning fra Hviderusland og Letland. Værtskabet for VM i 2021 blev placeret i på IIHF's årskongres den 19. maj 2017 i Köln, hvor mesterskabet blev placeret i Minsk og Riga. Til gengæld blev Finland samtidig udpeget som vært for VM i ishockey 2022.

Mesterskabet skal spilles i Tampere og Helsinki, hvor Tampere Arena med 13.500 tilskuerpladser, der forventes færdigbygget i 2020, skal være hovedarena, mens Hartwall Arena i Helsinki med 13.431 tilskuerpladser skal fungere som sekundær arena.
 Helsinki : Hartwall Arena
 Tampere : Nokia Arena

Seedning 
Seedningen i den indledende runde var baseret på IIHF's verdensrangliste fra 2021, ved slutningen af VM i isehockey 2021. Den 1. juni 2021 annoncerede IIHF og den lokale organisationkomite grupperne, sådan at Finsk skulle spille i Helsinki i Tampere

Gruppe A
  (1)
  (3)
  (5)
  (8)
  (9)
  (12)
  (13)
  (15)

Gruppe B
  (2)
  (4)
  (6)
  (7)
  (10)
  (11)
  (14)
  (16)

Indledende runde 
I hver pulje spiller de otte hold en turnering alle mode alle. De fire bedste hold i hver gruupe går videre til kvartfinalerne, mens holdene der ender på ottendepladserne i de to puljer rykker ned i 1. division Rusland kan dog ikke rykke ned, eftersom de er værtsland for VM I 2023. Rusland skulle ende på ottenpaldsen i den indledende puije, vil den dårligste syver rykke ned.

Gruppe A 
IIHF Verdensmesterskabet 2022 Gruppe A

Gruppe B 
IIHF Verdensmesterskabet 2021 Gruppe B

Slutspil 
Slutspillet har deltagelse af de fire bedste hold fra hver af de to indledende grupper.

Officel Sponsor
 AJ Produkter, Crypto.com, Contact Software, MM Kotkamills, Liquy Moly Gmbh, Nike, Nivea Men, Patron Motorcykel, Pirelli, Raiffeisen Bank, Škoda Auto, Stadler Rail, Tissot

Officielle Partnere
 Biosteel, Ezzy, Grano, Hartwall Export, Helsinki, Iloq, Mall Of Tripla, Ministeriet for Undervisning og Kultur i Finland, Moovy, Niemi, Nocco No Carbs Company, Nokia, Onninen, Ortema Gmbh, Pihlajalinna, Puustelli, Ramirent, Scandic Hotels, Tampere, Veikkaus, VR

TV-Udsendelse
 TV 2 Sport

Referencer

Eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 

2022
Ishockey i 2022